La Época puede hacer referencia a:
 La Época (1849-1936), periódico español editado en Madrid.
 La Época (1916-1983), periódico argentino editado en Buenos Aires.
 La Época (1881-1892), periódico chileno 
 La Época (1987-1998), periódico chileno.
 La Época (2010-actualidad), semanario boliviano.